

Sport
Allenamento di resistenza (endurance), termine generico utilizzato in ambito sportivo per riconoscere quelle discipline fisiche che richiedono la capacità di resistere ad uno sforzo prolungato nel tempo (resistenza alla fatica), più spesso di natura aerobica
Endurance, disciplina dell'automobilismo
Endurance, campionato motociclistico
Endurance, una disciplina equestre di durata
Endurance, gare ciclistiche di lunga durata "a tempo": 24-48 ore ed oltre (a squadre o in solitaria)
Endurance, disciplina podistica nella quale possono raccogliersi tutte le ultramaratone "a tempo"
Endurance training, un tipo di allenamento fisico cardiovascolare continuato, nella maggior parte dei casi in modalità aerobica, e spesso a frequenza cardiaca costante (Steady State Training).Nell'endurance le gare possono essere lunghe da 30 km a 160 km tutte da svolgere in un giorno

Altro 
 Endurance – film del 1999 diretto da Leslie Woodhead e Bud Greenspan
Spedizione Endurance – spedizione antartica di Ernest Shackleton, iniziata nel 1914 che prende il nome dalla nave Endurance
Endurance – cratere del pianeta Marte
Endurance – nave della Royal Navy che prestò servizio tra il 1967 ed il 1991, per il pattugliamento antartico
Ghiacciaio Endurance – ghiacciaio dell'Isola Elephant, Antartide